Postiglione bezeichnet:

 eine Gemeinde in der italienischen Region Kampanien, siehe Postiglione (Kampanien)

Postiglione ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Postiglione (* 1972), italienischer Schwimmer